Бернс има више значења:
 Бернс (Вајоминг)
 Бернс (Канзас)
 Бернс (Орегон)
 Бернс (Тенеси)